Турнір з боксу в середній вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 18 по 30 вересня і в ньому взяли участь 27 боксерів. Вагові норми становили до 75 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 27 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2000|літніх}} |RD1-score11=11
|RD1-team12= |RD1-score12=10
|RD1-team13= |RD1-score13=
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Павел Какетек|POL|2000|літніх}} |RD1-score14=RSC
|RD1-team15= |RD1-score15=
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Джефф Лейсі|USA|2000|літніх}} |RD1-score16=RSC
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Хорхе Гутьєррес|CUB|2000|літніх}} |RD1-score17=20
|RD1-team18= |RD1-score18=11
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Антоніос Яннулас|GRE|2000|літніх}} |RD1-score19=17
|RD1-team20= |RD1-score20=10
|RD1-team21= |RD1-score21=
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Джитендер Кумар|IND|2000|літніх}} |RD1-score22=RSC
|RD1-team23= |RD1-score23=9
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Адріан Д'якону|ROM|2000|літніх}} |RD1-score24=19
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Пол Міллер|AUS|2000|літніх}} |RD1-score25=8
|RD1-team26= |RD1-score26=7
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Вугар Алекперов|AZE|2000|літніх}} |RD1-score27=12
|RD1-team28= |RD1-score28=3
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Ім Чон Бін|KOR|2000|літніх}} |RD1-score29=8
|RD1-team30= |RD1-score30=7
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Акин Кулоглу|TUR|2000|літніх}} |RD1-score31=RSC
|RD1-team32= |RD1-score32=
|RD2-team01= |RD2-score01=5
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Олександр Зубріхін|UKR|2000|літніх}} |RD2-score02=9
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Жолт Ердеї|HUN|2000|літніх}} |RD2-score03=RSC
|RD2-team04= |RD2-score04=
|RD2-team05= |RD2-score05=9
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2000|літніх}} |RD2-score06=15
|RD2-team07= |RD2-score07=7
|RD2-team08= |RD2-score16=
|RD3-team01= |RD3-score01=9
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Жолт Ердеї|HUN|2000|літніх}} |RD3-score02=14
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2000|літніх}} |RD3-score03=RSC
|RD3-team04= |RD3-score04=
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Хорхе Гутьєррес|CUB|2000|літніх}} |RD3-score05=KO
|RD3-team06= |RD3-score06=
|RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Вугар Алекперов|AZE|2000|літніх}} |RD3-score07=18
|RD3-team08= |RD3-score08=0
|RD4-team01= |RD4-score01=16
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Гайдарбек Гайдарбеков|RUS|2000|літніх}} |RD4-score02=24
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Хорхе Гутьєррес|CUB|2000|літніх}} |RD4-score03=19
|RD4-team04= |RD4-score04=9
|RD5-team01= |RD5-score01=15
|RD5-team02=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000